Николай Лукич Анциферов (28 ноября (11 декабря) 1912, Москва — 16 октября 1983, Ленинград) — советский футболист, защитник. Мастер спорта СССР по лыжным гонкам и футболу (1945).

Карьера 
Сын железнодорожника, русский. Окончил 5 классов. Работал столяром-модельщиком. Срочную службу проходил на подводных лодках, в учебном отряде имени С. М. Кирова с 1934 года, окончил школу подплава. Чемпион Ленинграда по лыжным гонкам 1937 года на дистанции 20 км, чемпион спартакиады Балтфлота в 1945 году на дистанции 10 км, занял второе место на дистанции 20 км.

В 1937—1941 годах играл в футбольной команде «Красная заря». В чемпионате СССР в 1938 году сыграл 10 матчей, в 1939 — 21 матч, забил один гол. В 1945 году — капитан сборной команды КБФ, обладатель Кубка Таллина.

Во время Великой Отечественной войны служил на Балтийском флоте боцманом на тральщике ТЩ-42 «Орджоникидзе» и сетевом заградителе «Онега», мичманом. Награждён орденом Красной Звезды (дважды), медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Участвовал в эвакуации Ханко. Член ВКП(б) с 1 декабря 1942 года.

Работал тренером на заводе им. ОГПУ (1938, 1946—1950), ЛВМТ (1950—1954), ЛОС «Зенита» (1955—1957). Инструктор СК ЛОМО (1957—1972).

Скончался в 1983 году на 81-м году жизни. Похоронен на Большеохтинском кладбище.

Примечания

Ссылки 
 Лукосяк Ю. П. «История петербургского футбола. Кто есть кто в петербургском футболе». — СПб.: Союз художников, 2011. — 280 с. ил., ISBN 978-5-8128-0111-3, с. 117
 Книга памяти и славы профсоюзного спорта Ленинграда, с. 23
 

Спортсмены нескольких видов спорта
Футболисты СССР
Лыжники СССР
Игроки ФК «Красная заря»
Мастера спорта СССР
Кавалеры ордена Красной Звезды
Награждённые медалью «За отвагу» (СССР)
Награждённые медалью «За боевые заслуги»
Награждённые медалью «За оборону Ленинграда»
Награждённые медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Мичманы СССР
Моряки Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Похороненные на Большеохтинском кладбище